Safjan ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Safjan (* 1949), polnischer Jurist und Verfassungsrichter
 Zbigniew Safjan (1922–2011), polnischer Schriftsteller